Biatlon je na Zimskih olimpijskih igrah 2014 v Sočiju potekal na smučarskem kompleksu Ski Complex (Krasnaya Polyana). Na teh olimpijskih igrah se je prvič pomerila tudi mešana štafeta.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Mešana štafeta

Po državah

Zunanje povezave

 Uradna stran tekmovanja 

2014
Športi Zimskih olimpijskih iger 2014
Biatlon na Zimskih olimpijskih igrah 2014